Бирский район:

 Бирский район — муниципальный район в Башкирии.
 Бирский район — прежнее название Облученского района Еврейской автономной области.